La Lega Nazionale B 2018-2019, campionato svizzero femminile di seconda serie, ha visto la promozione del .

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Lega Nazionale A 2019-2020.
      Retrocesso in Prima Lega 2019-2020.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Differenza reti generale
Reti totali realizzate
Punti conquistati negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Reti realizzate negli scontri diretti

Risultati 
Fonti:

Tabellone 
Per una corretta lettura del tabellone, si consideri la prima riga quale seconda fase giocata su solo 9 giornate senza girone di ritorno (caselle in grigio).
La riga inferiore, invece, si riferisce alla prima fase in cui sono state giocate 18 partite da tutte le squadre.

Calendario prima fase

Calendario seconda fase

Statistiche

Classifica marcatrici 
Fonte:

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

2018 2